Ozark puede hacer referencia a:

Lugares de Estados Unidos 
Ozark, ciudad de Alabama;
Ozark, ciudad de Arkansas;
Ozark, ciudad de Misuri;
Condado de Ozark, en Misuri;
Municipio de Ozark en el condado de Oregón, Misuri;
Distrito electoral de Ozark, en el condado de Johnson en Illinois;
Meseta de Ozark, región del medio oeste de Estados Unidos;

Otros 
Supro Ozark, guitarra eléctrica vintage;
Ozark Air Lines, línea y compañía aérea comercial desaparecida.
Ozark, una serie de televisión estadounidense.